«Гамельнский крысолов» () — немецкая народная песня, основанная на одноимённом средневековом предании. Особую популярность и распространение получила после публикации в сборнике  и  «Волшебный рог мальчика» (1806).

Происхождение 

Среди исследователей нет единого мнения по происхождению песни о крысолове из «Волшебного рога».  и  в качестве автора называют фон Арнима или Брентано.  и  полагают, что песня, опубликованная в сборнике, взята с улицы, из репертуара шарманщиков. Впрочем, подобного рода устные произведения, как правило, использовали в качестве источников старинные печатные издания (например, летучие листки), что оставляет вопрос о происхождении версии фон Арнима и Брентано открытым.

Редакторы «Волшебного рога» на странице произведения указали, что их текст получен «из устного источника». Как отмечает Гертруда Шмидт, против такого происхождения песни говорит слишком большое сходство версии Брентано — фон Арнима и трёх более ранних рифмованных вариантов, именно: из рукописной Гамельнской хроники Бакхауза (i; ок. 1589 года), из сочинения   (ii; отпечатано в 1595 году); из летучего листка 1622 года. Наибольшее число совпадений — и в сюжете, и в лексике — можно заметить между версией из «Волшебного рога» и рифмованной хроникой Бакхауза, что предполагает использование последней в качестве источника фон Арнимом или Брентано.

Текст

Примечания

Ссылки 
 
Народные песни Германии
Песни из сборника «Волшебный рог мальчика»